Tschernjak oder Tscharnjak ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Tschernjak (1909–1995), sowjetischer Spion, vornehmlich in Deutschland während der NS-Zeit
 Mikalaj Tscharnjak (* 1986), weißrussischer Gewichtheber
 Stepan Iwanowitsch Tschernjak (1899–1976), sowjetischer General